Loris Cresson (ur. 14 sierpnia 1998) – belgijski motocyklista, startujący w serii World Superbike w klasie Supersport w 2016 roku.

Statystyki w MMŚ

Sezony

Starty

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Urodzeni w 1996
Belgijscy kierowcy MotoGP